Vessioli (Abadzékhskaia), localitat de la República d'Adiguèsia, a Rússia
 Vessioli (Kamennomostski), localitat de la República d'Adiguèsia, a Rússia
 Vessioli (Zariovo), localitat de la República d'Adiguèsia, a Rússia
 Vessioli (Maikop), localitat de la República d'Adiguèsia, a Rússia
 Vessioli (Kutaís), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Vessioli (Txelbasskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Vessioli (Pàvlovski), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Vessioli (Mertxànskoie), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Vessioli (Iujni), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Vessioli (Voznessénskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Vessioli (Zàssovskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Vessioli (Mostovskoi), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Vessioli (Prikubanski), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Vessioli (Gussaróvskoie), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Vessioli (Maiak), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Vessioli (Txernomorski), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Vessioli (Vostotxni Sossik), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Vessioli (Vannóvskoie), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Vessioli (Uspénskoie), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Vessioli (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Vessioli (Khabàrovsk), localitat del territori de Khabàrovsk, a Rússia
 Vessioli (Aksai), localitat de la província de Rostov, a Rússia
 Vessioli (Remóntnoie), localitat de la província de Rostov, a Rússia
 Vessioli (Kursk), localitat de la província de Kursk, a Rússia
 Vessioli (Ostrovianski), localitat de la província de Rostov, a Rússia